Karolina Felizitas Leiningensko-Dagsburská (22. května 1734, Heidesheim – 8. května 1810, Frankfurt nad Mohanem) byla německou hraběnkou. Její prapravnučkou byla britská královna Marie z Tecku.

Život 
Karolina se narodila jako dcera hraběte Kristiána Karla Reinharda Leiningensko-Dagsbursko-Falkenburského a jeho manželky Kateřiny Polyxeny ze Solms-Rödelheim-Assenheim. 16. dubna 1760 se pětadvacetiletá Karolina Felizitas provdala za o rok mladšího knížete Karla Viléma Nasavsko-Usingenského, syna Karla Nasavsko-Usingenského a Kristiány Vilemíny Sasko-Eisenašské.

Z manželství trvajícího 43 let se narodily čtyři děti, z nichž se jen dvě dcery dožily dospělosti:

 1. Karel Vilém Nasavsko-Usingenský (26. 3. 1761 Usingen – 10. 3. 1763)
 2. Karolina Nasavsko-Usingenská (4. 4. 1762 Wiesbaden – 17. 8. 1823 Offenbach am Main)
 ⚭ 1786 Fridrich Hesensko-Kasselský (11. 9. 1747 Kassel – 20. 5. 1837 tamtéž), lankrabě hesensko-kasselský
 3. Luisa Nasavsko-Usingenská (14. 6. 1763 Usingen – 30. 3. 1845), svobodná a bezdětná
 4. syn (*/† 9. 3. 1768 Usingen)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Německé hraběnky
Narození v roce 1734
Narození 22. května
Úmrtí v roce 1810
Úmrtí 8. května
Úmrtí ve Frankfurtu nad Mohanem
Ženy